SME může označovat:

 Malé a střední podniky (Small and Medium Enterprise)
 SME (noviny) – slovenský deník
 Severomoravská energetika a.s., člen skupiny ČEZ, 1994–2007, k 1. říjnu 2007 zanikla fúzí s mateřskou společností ČEZ, a.s.
 Středomoravská elektrárna, společnost s ručením omezeným v Přerově, založena 1919, roku 1921 transformována na akciovou společnost
 Středomoravské elektrárny, akciová společnost v Přerově, založena 1921, k níž byla roku 1931 připojena  společnost Severomoravské elektrárny, akciová společnost Zábřeh; zanikla roku 1941 fúzí se společností Moravsko-slezské elektrárny Moravská Ostrava do společnosti Východomoravské elektrárny, akciová společnost v Přerově.
 Stanice měření emisí motorových vozidel podléhajících této povinnosti
 Solar Mesosphere Explorer – vědecká sonda NASA na výzkum horních vrstev atmosféry, především ozonové vrstvy
 Sony Music Entertainment – americké hudební vydavatelství